La Copa de Kazajistán 2023, conocida como «Olimpbet-Kýbogy 2023» por motivos de patrocinio, es la trigésima primera edición del torneo de copa de Kazajistán. El ganador obtendrá un cupo a la Liga Europa Conferencia de la UEFA 2024-25.

Formato 
La Federación de Fútbol de Kazajistán anunció un nuevo formato a fin de reducir la cantidad de partidos para los equipos de la Liga Premier.

De este modo, la competición se dividirá en tres fases:

 Fase de grupos
 Fase preliminar
 Fase eliminatoria

Fase de grupos 
Los 14 equipos de la Primera División (segunda categoría) y los 2 equipos ascendidos de la Segunda División (tercera categoría) se dividen en 4 grupos de 4 equipos cada uno. Tras 3 jornadas, el primer lugar de cada grupo se clasifica a la fase preliminar.

Fase preliminar 
Los 4 equipos procedentes de la fase anterior se enfrentan en dos series a eliminación directa. Los dos ganadores clasifican a la fase de grupos.

Fase eliminatoria 
Los 2 equipos procedentes de la fase preliminar se suman a los 14 equipos de la Liga Premier, enfrentándose a eliminación directa desde los octavos de final hasta la final.

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase preliminar 

|}

Fase eliminatoria

Cuadro de desarrollo

Octavos de final 

|}

Cuartos de final 

|}

Semifinales 

|}

Final

Referencias

Véase también 
 Liga Premier de Kazajistán 2023

Enlaces externos 
Página oficial (en kazajo)

2023
Fútbol en 2023
Kazajistán en 2023